Сабалдир — прізвище. Носії:

 Сабалдир В'ячеслав Павлович (нар. 1930) — керівний діяч будівельної індустрії м. Києва, академік Академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2000), дослідник історії Динамо (Київ).
 Сабалдир Григорій Олексійович (1883—1957) — український мовознавець-нормативіст і лексикограф.
 Сабалдир Павло Олексійович — агроном і лексикограф.